Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Albert Chang e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Gilad Bloom e Lars Rehmann 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Marius Barnard /  Leander Paes (quarti di finale)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Grant Doyle /  David Nainkin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1994